__Notoc__
Миге́ль Анже́ло Лапо́рта Николе́лис (; род. 1961) — бразильский учёный, известный, прежде всего, работами по «прочтению мыслей обезьяны». Он и его коллеги имплантировали электроды в мозг обезьяны и таким образом смогли зарегистрировать моторную активность, которая была использована для управления механической рукой. Таким образом, механическая рука двигалась под воздействием мысли обезьяны, а снятое учёными видео впоследствии попало в массовую культуру.

Николелис и коллеги продемонстрировали пластичность нейронного кодирования при использовании интерфейса между мозгом и компьютером.

Получил диплом доктора медицины в университете Сан-Паулу в 1984 году и степень доктора философии в 1989 году в Институте биомедицинских наук в Сан-Паулу.

Иностранный член Французской академии наук (2009).

По состоянию на 2016 год — профессор университета Дьюка в Северной Каролине (США).

В 2017 году Международным Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) присуждена . Вручение премии состоялось на конференции IEEE по нейротехнологиям, которая прошла в Шанхае в мае 2017.

Примечания

Литература

Список произведений 
 
 Lebedev, M.A., Carmena, J.M., O’Doherty, J.E., Zacksenhouse, M., Henriquez, C.S., Principe, J.C., Nicolelis, M.A.L. (2005) Cortical ensemble adaptation to represent actuators controlled by a brain machine interface.  J. Neurosci. 25: 4681—4693.
 Santucci, D.M., Kralik, J.D., Lebedev , M.A., Nicolelis, M.A.L. (2005) Frontal and parietal cortical ensembles predict single-trial muscle activity during reaching movements. Eur. J. Neurosci., 22: 1529—1540.
 Carmena, J.M., Lebedev, M.A., Crist, R.E., O’Doherty, J.E., Santucci, D.M., Dimitrov, D.F., Patil, P.G., Henriquez, C.S., Nicolelis, M.A.L. (2003) Learning to control a brain-machine interface for reaching and grasping by primates.  PLoS Biology, 1: 193—208.
 Nicolelis MA (2003) Brain-machine interfaces to restore motor function and probe neural circuits.  Nat Rev Neurosci. 4: 417—422.
 Wessberg J, Stambaugh CR, Kralik JD, Beck PD, Laubach M, Chapin JK, Kim J, Biggs SJ, Srinivasan MA, Nicolelis MA. (2000) Real-time prediction of hand trajectory by ensembles of cortical neurons in primates.  Nature 16: 361—365.

Ссылки 
 Лаборатория Николелиса 
 Резюме Николелиса 
 Журнал «New Scientist» 2003  
 Журнал «New Scientist» 2004  
 Arms and the Monkey: From Real to Robotic  
 How Brain-operated Machines Can Be Stable, Functional 
 Monkeys Treat Robot Arm as Their Own 
 Monkeys treat robot arm as bonus appendage 
 Monkey See, Robotics Do  
 Мозг высших приматов отличается «расширяемостью» 
 Мозг высших приматов может управлять лишними конечностями?  
 Мозг обезьяны изменяется при работе с роботизированной рукой 
 «Открыть череп, вставить электроды» На что способны имплантированные в мозг микрочипы и нанопыль, которая их заменит  

Биологи Бразилии
Преподаватели университета Дьюка
Иностранные члены Французской академии наук
Нейрокомпьютерный интерфейс